

Localidades
Acquanegra Cremonese
Pessina Cremonese
Grumello Cremonese ed Uniti

Ou ainda:
Cremona

Outros
Unione Sportiva Cremonese

Desambiguações de topônimos